Anberg steht für:
 Anberg, deutscher Name von Wławie, Ortsteil der Landgemeinde Kościan, Woiwodschaft Großpolen, Polen

 im Gemeindegebiet von Kalbach, Landkreis Fulda, Hessen:
 Anberg (Rhön) (534,4 m), Berg in der Rhön bei Uttrichshausen
 Schloss Anberg, Burgstall in der Rhön in Uttrichshausen

Siehe auch:
 Amberg